Duméril ist der Familienname folgender Personen:
 André Marie Constant Duméril (1774–1860), französischer Zoologe
 Auguste Duméril (1812–1870), französischer Zoologe